Аква́ріумні росли́ни — збірна назва таксономічно різнорідних рослин гідробіонтів, яких утримують у акваріумах з декоративною метою. Водні рослини часто помилково називають водоростями, проте вони належать до судинних рослин — папоротеподібних та покритонасінних, а також декотрі несудинні мохоподібні.

Рослини за походженням 
Більша частина рослин прісноводних акваріумів відноситься до відділу покритонасінних і має тропічне походження; в морському акваріумі — переважають водорості.
 
Справжніх водних (тобто — нездатних жити поза водним середовищем) серед рослин прісноводного акваріума відносно небагато (наприклад, ряска, валіснерія), переважають болотні рослини (наприклад, представники родів ехінодорус, криптокорина), здатні жити як у зануреному у воду стані, так і в умовах вологої оранжереї або паллюдаріума. Описом моделювання екосистеми в замкнутому штучному водоймищі займається акваріумістика.

За формою рослин і особливостям їх розміщення в акваріумі, акваріумні рослини можна поділити на кілька груп:
 Рослини, що плавають на поверхні води;
 Рослини, що плавають у товщі води;
 Довгостебельні, що вкорінюються в ґрунті (туди ж відносять і рослини з довгим, витягнутим угору листям) — для оформлення бічних стінок і заднього плану;
 Великі кущисті рослини — для оформлення центральних позицій акваріума;
 Невеликі кущисті рослини — для оформлення переднього плану.

Більшість акваріумних рослин вимогливі до освітлення. Важливими показниками є його інтенсивність, тривалість та спектр.

Найвідоміші прісноводні акваріумні рослини 
Умовні позначки:
 pH/GH: '+' — сприятливі умови; '~' — задовільні умови; '-' — незадовільні умови;
 Світло: Ватт на літр для ламп денного світла Т8 та акваріумів висотою 45-50 см, для плаваючих на поверхні — на [дм²] площі;
 План: 'з' — задній, 'с' — середній, 'п' — передній, 'Ц' — центральний (соло), '*' — плаваюча у товщі, '^' — плаваюча на поверхні.

Див. також 
 Пивні дріжджі в акваріумістиці

Примітки

Література 
 
 Цірлінг, М. Б. Акваріум і водні рослини

Посилання 
  Аквавики  — енциклопедія акваріумістики.
  Аквантико  — акваріумні рослини.
  Аквария  — акваріумний сайт.

 
Акваріумістика